Apollon Limassol er en fodboldklub for kvinder fra Cypern. Det er den førende klub i landet, de har vundet ni mesterskaber og pokalturneringer i rad.  Klubben er kvindernes afdeling af Apollon Limassol og blev etableret i 2007.

Historiske slutplaceringer

Aktuel trup 
 Pr. 7. oktober 2016, i følge UEFAs hjemmeside.

Forhenværende landsholdsspillere

  Bulgarien: Liliana Kostova, Petya Petkova
  Canada: Tiffany Cameron
  England: Lianne Sanderson
  Mexico: Cecilia Santiago
  Holland: Marije Brummel
  Polen: Nikki Krzysik
  Portugal: Mónica Mendes
  Rumænien: Cristina Costa, Teodora Dragoescu, Mirela Ganea, Olga Iordachiusi, Alexandra Iusan, Eniko Kadar, Andreea Laiu, Corina Olar, Laura Rus, Florentina Spânu, Ana Maria Stanciu
  Rusland: Jekaterina Gokhman
  Skotland: Frankie Brown, Hayley Lauder
  USA: Danesha Adams, Yael Averbuch, Joanna Lohman, Tina DiMartino

Europæisk deltagelse

Referencer

Eksterne kilder/henvisninger 
 [ ]

Kvindefodboldklubber
Fodboldklubber i Cypern